Le Livre des Ombres (Book of Shadows en anglais) désigne un recueil de sorts.
 Le Livre des Ombres dans la Wicca ;
 Le Livre des Ombres des sœurs Halliwell dans la série télévisée Charmed.